F-orbitala je ena izmed štirih orbital, ki so razporejene okoli atomskega jedra. 

F-orbitala je najbolj oddaljena od jedra in lahko sprejme 14 elektronov.

Glej tudi 
 atomska kemija
 atomska fizika
 S-orbitala
 D-orbitala
 P-orbitala

Orbitale